Korff zu Harkotten ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Matthias von Korff zu Harkotten (1696–1753), Vertreter der Münsterschen Ritterschaft im Landtag
 Francisca Lucia von Korff zu Harkotten und Störmede (1722–1799), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Friedrich Ferdinand von Korff zu Harkotten (1664–1721), Domküster und Priester im Dom zu Osnabrück
 Hugo Gottfried von Korff zu Harkotten (1693–1726), Domherr und Propst in Osnabrück
 Jobst Bernhard von Korff zu Harkotten (1621–1682), kurkölnischer Kämmerer und Oberst in der kaiserlichen Armee
 Moritz Ferdinand von Korff zu Harkotten (1670–1716), Kaiserlicher Notar und Komtur des Deutschen Ordens
 Wilhelm Heinrich von Korff zu Harkotten (1651–1703), Abgeordneter im Landtag des Hochstifts Münster